Шарль де Берио ():

 Шарль Огюст де Берио (1802—1870) — бельгийский скрипач
 Шарль Вильфрид де Берио (1833—1914) — его сын, французский пианист и музыкальный педагог